HMS Penelope,  ha sido el nombre utilizado por 10 buques de guerra de la Royal Navy británica en honor a  Penélope de la mitología griega.

 El primer  fue unnavío de línea de sexta clase o corbeta, armada con 24 cañones, capturada a España en 1781.
 El segundo  fue un navío de línea de quinta clase o fragata, armada con 32 cañones, botada en 1783 y desguazada en 1797.
 El tercer  fue un cutter, armado con 16 cañones, botado en 1794 y capturado por España en 1799.
 El cuarto  fue un navío de línea de quinta clase o fragata, armada con  36 cañones botado en 1798 y desguazado en 1815.
 El quinto  fue un navío de línea de quinta clase o fragata, armada con 46 cañones botado en  1829, pero completado en 1843 como fragata de ruedas, y vendido para desguace en 1864.
 El sexto  fue una corbeta acorazada botada en 1867 que llegó a ser utilizado como buque prisión en 1897 y que fue vendido en 1912.
 El séptimo  fue un crucero ligero de la clase Arethusa botado en 1914 y vendido en 1924.
 El octavo  fue un buque de apoyo adquirido en 1918 y vendido en 1922.
 El noveno  fue un crucero ligero de la clase Arethusa botado en 1935 y hundido en Nápoles en 1944.
 El décimo  fue una fragata de clase Leander botada en 1962, que fue vendida a Ecuador en 1991, donde operó con el nombre de Presidente Eloy Alfaro (FM 01)  hasta marzo de 2008.

Nombres de buques británicos